Чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юношей — Чемпионат IAAF U18 по легкой атлетике (до 2015 года, известный как Всемирный юношеский чемпионат IAAF по легкой атлетике),  для легкоатлетов до 18 лет. Проводился под эгидой IAAF раз в 2 года с 1999 по 2017 год, в те годы, когда не проводился Чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юниоров до 20 лет.

Условия проведения соревнований 
 В каждом виде соревнований могут участвовать только 2 спортсмена от одной страны, хотя в заявке могут быть указано 3 спортсмена — на случай, если один из легкоатлетов не сможет принять участие.
 Легкоатлет не может принять участие в более чем двух видах соревнований. Если участник выступает в двух беговых дисциплинах, то одна из них не может быть длинней 200 метров.
 Если участник страны, которая принимает чемпионат, не смог выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате (иными словами, спортсмен имеет очень низкие результаты, по сравнению с нормативными), то принимающая страна может выставить одного участника в один вид программы, независимо от действующих нормативов.

Чемпионаты мира

Медальный зачёт   
С 1999 по 2005

Ссылки 
 Страница соревнований на сайте IAAF